Диалекты персидского языка — идиомы, образовавшиеся из раннего новоперсидского языка и родственных ему диалектов, относящиеся к юго-западным иранским языкам. Имеются три литературные нормы: западный (иранский) фарси, дари (афганский фарси, фарси-кабули), таджикский язык (среднеазиатский фарси). По географическому признаку персидские диалекты причисляют к диалектам одного из вышеперечисленных языков (дари — Афганистан и Пакистан, таджикский — Таджикистан и Узбекистан, иранский фарси — Иран и арабские страны). К персидским диалектам относятся также хазараги, татский язык, центральноиранский язык/диалекты, аймаки.

Этническая принадлежность носителей 
Для отличения от носителей других языков, носители персидского языка называют себя «фарсиваны (персоговорящие)». Для персоязычного населения Афганистана и Таджикистана принят термин «таджики». Отдельно стоят персоговорящие народы хазарейцев и чараймаков, а также белуджское племя Дехвар. На Кавказе новоперсидские наречия представлены татским языком. Татский довольно отдален от современного персидского в силу своей долгой изоляции и архаичности, считается самостоятельным языком.

В Средневековье в персоязычных странах проживало большое число евреев, использовавших еврейско- или иудео-персидские диалекты/языки.

Персидским языком как вторым владеют жители Ирана, Афганистана и Таджикистана из числа пуштунов, курдов, азербайджанцев, белуджей, арабов и других народов. Персидский язык имеет большое значение в шиитской среде.

Географическое распространение 
Диалекты персидского языка распространены по всему центральному и северо-восточному Ирану, северному Афганистану, Таджикистану и граничащим с ним восточным районам Узбекистана. Имеются персоговорящие группы в Пакистане (крупнейшая — хазарейская община города Кветта), Ираке, Азербайджане, Армении, Дагестане, ОАЭ, Бахрейне, Кувейте.

Классификация 
Помимо современных диалектов, к персидскому языку относится ранний новоперсидский язык, развившийся в классический персидский язык (язык персидской мусульманской литературы) и пазенд (язык некоторых поздних комментариев к Авесте, также его считают поздним вариантом среднеперсидского). Если отнести к персидскому языку луро-бахтиярские диалекты и диалекты Фарса, то он объединит все юго-западные иранские языки.

Западный фарси 
Диалекты западного (иранского) персидского:
 Центральные:
 Маркази (Араки, Эраки)
 Махаль-Хамадани
 Малайери
 Техрани (тегеранский, самый развитый и «общеиранский разговорный»)
 Кетаби (Гатаби, в Мазендаране)
 Казвини
 Исфахани
 Гоми (Куми)
 Наджаф-Абади
 Шахрезаи
 Кашани
 Карбалаи (в Ираке)
 Керманшахи
 Шехре-Курди (городской и сельский)
 Диалект северного Фарса
 Восточные (см. «Центральноиранский язык»)
 Южные (к ним близки диалекты Фарса):
 Бассери (сохранил много архаичных черт)
 Ширази
 Шираз-Джахроми
 Казеруни
 Седехи
 Фишвари
 Северохузестанские (близки к лурскому, могут быть объединены с луро-бахтиярскими):
 Бахбахани
 Дезфули и шуштари
 Масджед-е-Сулеймани
 Южнохузестанские (близки к стандартному фарси):
 Абадани (Хузестани, Южный)
 Ахвази
 Хоррамшехри
 Диалекты Персидского залива (сильно отличаются от литературного языка, выделяются в ларестанскую группу):
 Бандари (Хормозгани)
 Бушехери (в Иране) и аджами (в Бахрейне)
 Язык\диалект лари
 Дашти
 Язык\диалект кумзари
 Переходные (к дари):
 Хорасанские:
 Машхади
 Шахруди
 Дамгани
 Нишапури
 Бирджанди
 Систанские
 Иранские еврейско-персидские:
 Джиди (джуди, в Тегеране и Машхаде)
 Гульпайгани
 Йазди
 Кермани
 Исфахани
 Хамадани
 Ширази
 Кашани
 Боруджерди
 Нахаванди
 Хунсари

Дари 
Диалекты дари (афганского персидского) изучены слабо. К ним можно отнести:

 Группа А:
 Кабульский городской
 Панджшерский. Распространён к северу от Кабула в долинах Панджшер, Саланг, Гурбанд, в провинции Каписа.
 Логарский
 Диалект долины Лагман, провинций Нанграхар и Пактия
 Читрали (в Пакистане)
 Бадахшанский
 Диалект Мазар-и-Шариф
 Диалект провинции Катаган (ныне Баглан, Кундуз, Тахар).
Из них первые два имеют индийское влияние, четвёртый и пятый — пуштунское, последние близки к таджикскому.
 Группа B:
 Гератский городской
 Гератский еврейский
 Западный гератский
 Северный гератский
 Диалект Бадгиса
 Фарахский городской
 Кандагарский городской
 Аймакский диалект\язык (также в Иране), включащий субдиалекты:
 Чингизи
 Фирузкохи
 Джамшиди (Йемшиди)
 Малики
 Мизмаст
 Таймани
 Таймури (Тимури)
 Зайналь
 Зохри (Зури)
Аймакские имеют тюрко-монгольское влияние и стоят в одном ряду с хазараги, остальные близки к иранским диалектам Хоросана (Машхади, Шахруди).
 Группа С: диалекты Нимроза (особ. округа Канг), близкие к иранским систанским диалектам, с белуджским влиянием.
 Хазараги (и в Пакистане)
 Дехвари (диалект белуджского племени Дехвар в Пакистане)

Таджикский 
В советское время было составлено подробное описание диалектов Таджикской АССР. К ним относятся:

 Северные
 Собственно северные: Северный Таджикистан (Худжанд, Исфара, Истаравшан, Пенджикент), Узбекистан (Самарканд, Бухара, Нурата, Сурхандарьинская, Кашкадарьинская, Наманганская области), сюда же относится диалект бухарских евреев (еврейско-таджикский диалект).
 Центральные: Айнинский район, Матча, (верхний Зеравшан Таджикистан), Варзоб и окрестности Душанбе
 Переходные: верхний Чирчик (Бурчмулла), североферганский, южноферганский (Узбекистан).
 Южные
 Собственно южные: к югу и востоку от Душанбе (Хатлонская область, Раштский район), бадахшанский диалект таджикоязычных кишлаков Памира. Непосредственное продолжение южных диалектов — диалекты севера Афганистана за рекой Пяндж.
 Юго-восточные: дарвазский диалект (Дарвазский и Ванчский районы Горно-Бадахшанской автономной области).
 Переходные: вахиоболинский диалект.

Татский 
Отдельно стои́т татский язык\диалект в Азербайджане, Дагестане и Армении, в который входят следующие говоры:
 Горско-еврейский язык (иудейско-татский, джухури)
 Христиано-татский (армяно-татский)
 Арускушский (Даккушчуский)
 Лахиджский
 Балахани
 Девечи
 Кызыл-Казминский
 Конакендский
 Абшеронский
 Сурахани
 Северный татский
 Мальхамский
 Кубинский

Примечания 

Языки Афганистана
Языки Ирана
Языки Пакистана
Языки Таджикистана